Velika nagrada Italije 1981 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 13. septembra 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 52
| 26:36,897
| 3
| 9
|-
! 2
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 52
| + 22,175 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 52
| + 50,587 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 52
| + 1:32,902
| 11
| 3
|-
! 5
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 52
| + 1:34,522
| 8
| 2
|-
! 6
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 51
| Motor
| 6
| 1
|-
! 7
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 51
| Pnevmatika
| 16
|  
|-
! 8
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 50
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! 9
| 32
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 50
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 10
| 35
|  Brian Henton
| Toleman-Hart
| 49
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! Ods
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 40
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Daly
| March-Ford
| 36
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 25
|  Patrick Tambay
| Ligier-Matra
| 22
| Pnevmatika
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 21
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 19
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 18
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 17
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 14
|  Eliseo Salazar
| Ensign-Ford
| 13
| Zavrten
| 24
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 12
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 11
| Pnevmatika
| 4
|  
|-
! Ods
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
| 11
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 9
|  Slim Borgudd
| ATS-Ford
| 10
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 5
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 1
| El. sistem
| 14
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Marc Surer
| Theodore-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Carlos Reutemann 1'37.528

Formula 1 sezona 1981
1981